Mikšys ist der Familienname folgender Personen:

 Genadijus Mikšys (* 1956), litauischer Politiker und Bürgermeister
 Žibuntas Mikšys (1923–2013), litauisch-amerikanischer Druckgraphiker und Autor